Христофор Бейс-Баллот, Христофор Хенрік Дідерік Бейс-Баллот (нід. Christophorus Henricus Didericus Buys Ballot) (* 10 жовтня 1817, Клутінге — 3 лютого 1890, Утрехт) — нідерландський метеоролог і фізик.
 Драм-енд-бейс (англ. drum and bass ([ˌdrʌm.ənˈbeɪs]) від drum — «барабан» та bass — «бас»; поширені абревіатури: D&B, DnB, dnb, d'n'b, drum n bass, drum & bass, драм-н-бейс) — напрям електронної музики, що виділився у середині 1990-х років.
 Бейс-джампінг, Бейс-джампінг, БАМЗ-стрибки (англ. B.A.S.E + jumping — Б(будівля). А(антена). М(міст). З(земля). — стрибки) — стрибки-польоти з парашутом з висотних об'єктів.
 Бейс-Легем, Хлі́бне (до 1945 року — Бейс-Легем, крим. Beys Lehem) — село Совєтського району Автономної Республіки Крим.
 Бейс Аарон ве Ісраель — діюча синагога у Львові на вулиці Братів Міхновських.
 Бейс Штерн Шульман, «Бейс Штерн Шу́льман» — синагога у Кривому Розі, одна з найбільших синагог у Східній Європі, побудованих після Другої світової війни.
 Синагога Бейс-Гамедраш (Мала синагога) — юдейська синагога в Херсоні.